Il campionato russo di beach soccer è una competizione sportiva russa riservata alle squadre di calcio da spiaggia.

Complessivamente, partecipano 9 club (precedentemente 16 e 8 club) qualificati attraverso campionati regionali.
Il vincitore viene deciso dopo una serie di turni di spareggio.

Albo d’oro

Vittorie per squadra

Note

Collegamenti esterni
 dettagli del torneo BeachSoccerRussia
 Russian Beach Soccer Federation 
 Beachsoccer.ru

Competizioni di beach soccer